Euroliga v basketbale žen 2012/13 byla 22. ročníkem Euroligy v basketbale žen. Sezóna, včetně play-off, trvala od 24. října 2012 do 24. března 2013. 21 týmů z 11 zemí bylo rozděleno do 3 skupin, z každé skupiny postupovalo 5 nejlepších týmů do play-off.

Tým UGMK Jekatěrinburg, vítěz skupiny C, byl vybrán jako hostitel finálového turnaje, díky tomu si zajistil přímou účast ve finálové fázi. Zbylých 14 týmů vytvořilo osmifinálové dvojice. Osmifinále se hrálo na dva vítězné zápasy.

Finálový turnaj se odehrával ve dnech 18. – 24. března 2013 v Jekatěrinburgu. Osm týmů bylo rezděleno do dvou skupin, kde se utkali každý s každým. Nejlepší dva celky z každé skupiny postoupily do závěrečného play-off. Celkovým vítězem se stal ruský celek UGMK Jekatěrinburg.

Týmy

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Osmifinále 
Osmifinálové duely se hrály na dva vítězné zápasy ve dnech 19., 22. a případně 27. února 2013. Tým UGMK Jekatěrinburg měl jako pořadatel finálového turnaje zajištěn přímý postup.

Finálový turnaj 
Finálový turnaj se odehrával od 18. do 24. března 2013 v ruském Jekatěrinburgu. Osm týmů bylo rozděleno do dvou čtyřčlenných skupin, kde se utkal každý s každým. Do závěrečného play-off postoupily dva nejlepší celky z každé skupiny.

Skupina A

Skupina B

Semifinále 1

Semifinále 2

O 3. místo

Finále

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Euroligy v basketbale žen

Basketbal v roce 2012
Basketbal v roce 2013
Euroliga v basketbalu žen